Osoby o tym nazwisku:
 Adam Sosnowski (ujednoznacznienie)
 Albert Sosnowski (ur. 1979) – bokser
 Andrzej Sosnowski (ur. 1959) – poeta, tłumacz
 Antoni Sosnowski (ur. 1946) – polityk, inżynier
 Bartosz Sosnowski (1983-2021) – muzyk
 Bogusław Sosnowski (ur. 1939) – ekonomista
 Dionizy Sosnowski – polski partyzant
 Dmitrij Sosnowski (1886-1953) – botanik
 Ignacy Sosnowski (1897-1937) – oficer, funkcjonariusz
 Jan Sosnowski (ujednoznacznienie)
 Janusz Sosnowski (ur. 1947) – scenograf
 Jerzy Sosnowski (ujednoznacznienie)
 Józef Sosnowski  (ujednoznacznienie)
 Kajetan Sosnowski (1913-1987) – malarz
 Kazimierz Sosnowski (1875-1954) – profesor
 Kirył Sosnowski (1910-1966) – działacz narodowy
 Konstanty Leon Sosnowski (ur. 1722) – duchowny
 Leonard Sosnowski (1911-1986) – fizyk
 Leszek Sosnowski (ur. 1948) – scenograf, dziennikarz
 Lucjan Sosnowski (1934-1999) – zapaśnik
 Ludwik Sosnowski (1860-1943) – blacharz
 Maciej Sosnowski (ujednoznacznienie)
 Marcin Sosnowski (ur. 1952) – reżyser
 Oskar Sosnowski (1880-1939) – architekt
 Piotr Sosnowski (1731-1853) – malarz
 Piotr Sosnowski (1899-1939) – prezbiter katolicki
 Sławomir Sosnowski (ur. 1957) – polityk
 Tomasz Oskar Sosnowski (1810-1886) – rzeźbiarz
 Tytus Sosnowski (ur. 1946) – psycholog
 Zbigniew Sosnowski (ujednoznacznienie)
 Zdzisław Sosnowski (ujednoznacznienie)

Zobacz też 
 Sosnowska